The Cat and the Canary (en français Le Chat et le canari) est le titre de plusieurs œuvres :
 The Cat and the Canary, court métrage muet américain de George L. Cox, sorti en 1912
 The Cat and the Canary, court métrage d'animation américain d'Aesops Fables Studio, sorti en 1921
 The Cat and the Canary, pièce de théâtre américaine de John Willard, créée à Broadway en 1922, ayant fait l'objet à ce jour de trois adaptations au cinéma sous ce titre original :
 The Cat and the Canary, film muet américain de Paul Leni, sorti en 1927, dont le titre français est La Volonté du mort
 The Cat and the Canary, film américain d'Elliott Nugent, sorti en 1939, dont le titre français est Le Mystère de la maison Norman
 The Cat and the Canary, film britannique de Radley Metzger, sorti en 1978, dont le titre français est Le Chat et le canari.

D'autres adaptations sous des titres différents :
 The Cat Creeps (1930), réalisé par Rupert Julian et John Willard 
 La Voluntad del muerto (1930), réalisé par George Melford et Enrique Tovar Ávalos
 Par ailleurs le film La Maison de la peur avec Laurel et Hardy est une parodie du film de 1927.